Le terme Béarn peut se référer à:

Patronyme

Gaston VI de Béarn (1173-1214) fut vicomte de Béarn, de Gabardan et de Brulhois. Investi comte de Bigorre en 1192 par Alphonse d'Aragon.
Guillaume-Raymond (1173-1224) (désigné Guillaume I de Béarn) reçut de son père la seigneurie de Moncade en Catalogne. À la mort de son frère Gaston VI de Béarn, il hérita des vicomtés de Béarn, de Gabardan et de Brulhois.
Marie de Béarn, fille, sœur et épouse de vicomte de Béarn, de Gabardan et de Brulhois, et détint brièvement le titre entre 1170 et 1171.
Gaston VII de Béarn de Moncade dit le Grand ou Froissard, (1225-1290). Il fut vicomte de Béarn'', d'Oloron, de Gabarret et vicomte de Marsan, comte en partie de Bigorre, baron de Moncade et de Castelviel.

Pseudonyme

Pierre Béarn, de son vrai nom Louis-Gabriel Besnard, est un homme de lettres français né le  à Bucarest (Roumanie), de parents français et mort le  à Paris, à l'âge de 102 ans.

Toponymes

 Le Béarn, ancien État souverain des Pyrénées ;
 Béarn, municipalité canadienne du Québec dans la MRC du Témiscamingue ;

Autres

 Le Béarn, un vin français d'appellation d'origine contrôlée (AOC) ;
 Le Béarn, premier porte-avions français, lancé en 1927 ;
 Régiment de Béarn, un régiment d'infanterie français de l'Ancien régime ;
 L'escadron de transport Béarn, une unité de l'armée de l'Air française ;
 Constructions mécaniques du Béarn, une entreprise aéronautique existant dans les années 1940, basée à Jurançon ;
 Constructions aéronautiques du Béarn, une entreprise aéronautique créée en 1948 et disparue dans les années 1950, basée à Pau.

Articles connexes
Plusieurs commune françaises, situées dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine reprennent le nom Béarn dans leur nom :
Sauveterre-de-Béarn ; 
Lucq-de-Béarn ; 
Salies-de-Béarn.